HFF est un sigle qui peut désigner :
 Hellenic Football Federation (en français, Fédération hellénique de football), une association regroupant les clubs de football de Grèce ;
 Hochschule für Fernsehen und Film München ou HFF München (en français, Haute école de télévision et cinéma de Munich), une école supérieure d'état de la Bavière, en Allemagne ;
 Hessische Filmförderung (en français, Fonds filmique de la Hesse), un fonds destiné à la production cinématographique.
 Hubble Frontier Fields, une initiative d'observation des amas de galaxies massifs pour permettre la détection de galaxies lointaine.